Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den British Commonwealth Games 1970 im Herreneinzel im Badminton.

Resultate

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 1970

1970
Badminton
Commonwealth Games 1970
Commonwealth Games 1970